Abrantes, district de la municipalité de Camaçari, située dans l'État de Bahia, au Brésil ;
 Abrantes, station de la ligne 11 du métro de Madrid, en Espagne ;
 Abrantes, municipalité située dans le district de Santarém et la région Centre, au Portugal.

Personnes 
 Jean-Andoche Junot (1771-1813), général français, fait duc d'Abrantès (avec un accent) après s'être emparé d'Abrantes et Lisbonne en 1807 à la tête d'une armée française
 Sa veuve Laure Junot d'Abrantès (1784-1838), mémorialiste française, a signé toutes ses œuvres sous le nom de Madame la Duchesse d'Abrantès

Homonymie de toponyme